Europees kampioenschap handbal mannen
 Europees kampioenschap handbal vrouwen